Красный форт — название нескольких индийских крепостей эпохи Великих моголов:
 Агра-форт, также известный как Красный форт в Агре
 Лал-Кила, также известный как Красный форт в Дели